Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 19-én rendezték Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a svéd Thomas Wassberg nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50